spierhypotonie, onvoldoende spanning van de spieren
 huidturgor, verminderde turgor van de huid
 hypotoniciteit